Razbore je ime več naselij v Sloveniji:

 Razbore, Šmartno pri Litiji
 Razbore, Trebnje

naselja v Sloveniji